La Rolls-Royce ha usato il nome Phantom per i seguenti modelli:
 Rolls-Royce Phantom I, 1925-1931 
 Rolls-Royce Phantom II, 1929-1936
 Rolls-Royce Phantom III, 1936-1939 
 Rolls-Royce Phantom IV, 1950-1959
 Rolls-Royce Phantom V, 1959-1968
 Rolls-Royce Phantom VI, 1968-1991
 Rolls-Royce Phantom (2003),  2003-2017
 Rolls-Royce Phantom VIII, dal 2017
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, dal 2007
 Rolls-Royce Phantom Coupé, dal 2008